Endeavour kan syfta på:

 HMS Endeavour – det fartyg James Cook använde på sin upptäcktsresa i Stilla havet åren 1768-1771
 Endeavour (båt) – en segelbåt som tävlat i America's Cup
 Endeavour (krater) – en krater på Mars, se Lista över kratrar på Mars: A-L
 Endeavour (rymdfärja) – en av rymdfärjorna inom NASA
 Endeavour (TV-serie) – spinoff till Kommissarie Morse
 Endeavour River – en flod på Kap Yorkhalvön
 Mount Endeavour – ett berg i Östantarktis